Le Theil kan syfta på:
 Le Theil, Allier
 Le Theil, Manche
 Le Theil, Orne